El término adopción puede hacer referencia a: 

 Adopción, acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas.
 Adopción ilegal o adopción irregular, como una de las formas del tráfico de niños -robo de niños- y trata de personas.
 Adopción homoparental, adopción de un niño por parte una pareja homosexual.
 Adopción romana, entre los romanos, acto jurídico mediante el cual se introducía un extraño en la familia.
 Adopción lingüística, paso de una palabra de una lengua a otra con poca o ninguna adaptación.
 Adopción militar, confraternidad o empeño que se contraía entre dos guerreros.
 Adopción, película argentina.
 Adopt Me!, juego de rol creado en la plataforma Roblox.